Милка Димова (Динева) Ковачева-Романова е българска революционерка, деятелка на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО). Майка на Атанас Романов.

Биография 
Милка Ковачева е родена на 2 май 1878 година в българския южномакедонски град Кукуш, тогава в Османската империя, днес Килкис в Гърция, в семейството на дъщерята на кукушкия общественик Арап-Нако Станишев Тинка (1856 – 1935) и ковача Димо Митрев Ковачев (1856 – 1895), наричан Скандалот заради буйния си нрав, проявяван и срещу турците. Има сестра Ленка и брат Туше (Петър) Ковачев, също революционер, четник на ВМОРО.

Членка е на ВМОРО. По време на подготовката на Илинденско-Преображенското въстание в Кукуш купува от Солун специален червен копринен плат за знамето. То е изработено от Райна Измирлиева по идейна скица на Мицо Измирлиев (бащата на Христо Смирненски).

След смазването на Илинденско-Преображенското въстание в 1903 година Милка Ковачева се преселва в България. Установява се в София, където през юли 1907 година завършва професионалното шивашко училище „Успех“ и става шивачка. Първият ѝ мъж умира в 1906 година; в 1907 година се жени за Димитър Романов, преселник от Долни Порой, Серско, учител и чиновник, вдовец с едно дете (Йорданка). Имат три деца: Ана (1908), Атанас (1911) и Динчо.

През годините семейството се мести в различни краища на България в търсене на препитание: в 1912 отиват в Ихтиман, където съпругът е счетоводител в частно предприятие, но след няколко месеца започват Балканските войни и той е мобилизиран; майката едва изхранва децата. След войните семейството се мести в Бургас, близо до брата на Милка, Туше Ковачев, живеещ в село Извор. В 1926 година се завръщат в София.

Милка Романова е активистка на БРСДП (т.с.), преименувана по-късно на БКП (т.с.), в Ихтиман (1912 – 1921) и в Бургас (1921 – 1923). В периода от 1931 до 1944 година укрива в дома си в София нелегални партийни дейци. 

Умира в 1960 година.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Кукуш
Български имигранти от Македония в София
Деятелки на ВМОРО
Български комунисти до 1944 година